La Passagère peut désigner :

Fiction 
 La Passagère, roman de Guy Chantepleure (1911) ;
 La Passagère (Chained), film américain de Clarence Brown (1934) ;
 La Passagère, film français de Jacques Daroy (1949) ;
 La Passagère (Pasazerka), film polonais d'Andrzej Munk et Witold Lesiewicz (1963) ;
 La Passagère, série télévisée française de 19 épisodes de 13 minutes, réalisée par Abder Isker en 1974 avec Alain Mottet ;
 La Passagère, film français de 2022.

Théâtre 
 La Passagère, troupe de théâtre.